The Wild Bunch oder Wild Bunch bezeichnet:
 die Dalton-Brüder, eine Gruppe von Gesetzlosen in Oklahoma und dem Indianer-Territorium um 1890
 eine Gruppe von Gesetzlosen, die angeführt von Butch Cassidy und Sundance Kid um 1900 im Westen der Vereinigten Staaten aktiv war
 The Wild Bunch – Sie kannten kein Gesetz, US-amerikanischer Spielfilm von Sam Peckinpah (1969)
 The Wild Bunch (Computerspiel), Computerspiel von Firebird Software (1984) 
 Wild Bunch, deutsches Filmproduktions- und Verleihunternehmen